Rusche ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Moritz Rusche (1888–1969), deutscher Maler und Zeichner
 Dietrich Rusche (* 1936), deutscher Politiker (CDU)
 Georg Rusche (1900–1950), deutscher Soziologe
 Herbert Rusche (* 1952), deutscher Politiker (Grüne)
 Karl-Heinz Rusche (* 1941), deutscher Politiker (SPD)
 Richard Rusche (1851–1935), deutscher Maler und Bildhauer
 Rudolf Rusche (1857–1938), preußischer Generalleutnant
 Thomas Rusche (* 1962), deutscher Unternehmer und Wirtschaftsethiker
 Werner Rusche (* 1962), deutscher Fußballspieler